Das Theaterhaus Berlin ist seit fast 30 Jahren zentraler Proben- und Produktionsstandort sowie Kommunikationsplattform für freie darstellende Künstlerinnen und Künstler aller Genres in Berlin. Aus dem „Theaterhaus Mitte“ wurde das „Theaterhaus Berlin“.

Geschichte 
Gegründet wurde das Haus 1992 als „Theaterprobenhaus“ in der Rosenthaler Straße durch das Bezirksamt Berlin-Mitte. Ziel war die Förderung freischaffender Theatermacher durch ein Angebot kostengünstiger Proberäume. Nach mehreren Zwischenstationen, in einem Umspannwerk der BEWAG und im Gebäude einer ehemaligen Grundschule aus der Gründerzeit am Koppenplatz, befindet sich das Theaterhaus seit 2009 in der Wallstraße in einem ehemaligen Schulgebäude, im historischen Bereich der Fischerinsel an der Grenze zwischen Mitte und Kreuzberg. Betrieben wird es seitdem durch die Kulturinitiative Förderband gGmbH, die seit 2021 auch das Gebäude der ehemaligen Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Schöneweide mit dem kreativen Geist und dem künstlerischen Schaffen der freien darstellenden Künste belebt.

Aktuelle Nutzung 
Mit preisgünstigen, gut ausgerüsteten Proberäumen für (Sprech-)Theater, Tanz und Musiktheater in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre an einem zentralen, gut erreichbaren Standort in Mitte und einem idyllischen, wassernahen Standort in Schöneweide, ist das Theaterhaus Berlin zum wohl bedeutendsten Arbeitsort für alle Genres der darstellenden Künste in Berlin geworden. Pro Jahr werden im Theaterhaus rund 380 Neuproduktionen und Wiederaufnahmen erarbeitet, von denen rund 80 Prozent an Berliner Spielstätten in die Premiere gehen, zum Teil auch auf der „WERKSTATTBÜHNE 003“ oder auf den OPEN-AIR-Bühnen rund um das Theaterhaus in Mitte.

Das Betreiberkonzept basiert auf der stunden- bis tageweisen Überlassung der dreiundzwanzig Probebühnen im Haus an der Wallstraße (thbm) und derzeit zwölf Probebühnen am Standort in Schöneweide (thbs) an 345 Tagen im Jahr, 85 Stunden pro Woche.

Das Theaterhaus versteht sich eben nicht als ein „Stundenhotel“, sondern als Ort der Begegnung, des Austausches und der Vernetzung, an dem Beratung und Unterstützung geleistet, Professionalisierung gefördert, Dialog ermöglicht und nicht zuletzt die Produktivität darstellender Künstlerinnen und Künstler in Berlin umfangreich dokumentiert wird.

Zum Portfolio des Hauses gehören u. a. die monatlich stattfindenden „ÖFFENTLICHE(N) PROBEN“, bei denen die Künstlerinnen und Künstler, betreut durch die veranstaltungstechnische Abteilung des Hauses. die Möglichkeit haben, ihre Arbeiten, unter professionellen Bedingungen vor Publikum zu präsentieren, und sich in anschließenden Gesprächen professionelles Feedback einzuholen. Auch reguläre Workshop-Angebote von internationalen und bekannten Größen der Darstellenden Kunst Landschaft wie z. B. Susan Batson oder Keith Johnston gehören zum Jahresprogramm. Thematische Reihen, wie die inklusive „Künstler*innen Rampe“ des Berliner Inklusionsbotschafters Roland Walter und Schwerpunktveranstaltungen wie „Summer‘s End“ und „Stundenhotel“. Schon für die 100°-Festivals war das Theaterhaus Berlin ein entscheidender Produktionsort. Deshalb ist es folgerichtig, dass es für das daraus entstandene Performing Arts Festival zu einem der Veranstaltungsorte der ersten Stunde wurde, was sich bis heute als ein weiteres jährliches Highlight im Spielplan des Proben- und Produktionszentrums abbildet und die Reihe der Veranstaltungsformate des Hauses abrundet.

Schwerpunkte für weitergehende Kooperationen des Theaterhaus bildeten darüber hinaus in den vergangenen Jahren Projekte mit interkulturellem Hintergrund und Diversitätsaspekten, Theater im öffentlichen Raum, sowie Projekte von Berufsanfänger. Zudem entwickelt und fördert das Theaterhaus seit über zehn Jahren die künstlerische Zusammenarbeit mit internationalen Partnern. Dadurch wurde es nicht nur im Ausland als Ort interkultureller Begegnung bekannt, sondern auch eine wichtige Anlaufstelle für Gäste aus aller Welt.

Standorte 
Theaterhaus Berlin Mitte | thbm

Postanschrift: Neue Jakobstraße 9 | 10179 Berlin

Anfahrt: Wallstr. 32 - Haus C | 10179 Berlin

Theaterhaus Berlin Schöneweide | thbs

Schnellerstraße 104 | 12439 Berlin

Träger 
Betrieben wird das Theaterhaus Berlin durch die Kulturinitiative Förderband gGmbH. Gefördert wird der Betrieb durch den Senator für Kultur und Europa.

Weblinks 
 Internetpräsenz des Theaterhauses Berlin

Einzelnachweise 

Theatername (Berlin)
Theatergebäude in Berlin
Berlin-Mitte